Aleksej Mišin – ex pattinatore artistico su ghiaccio e allenatore di pattinaggio su ghiaccio sovietico
 Aleksej Mišin – ex lottatore russo
 Vasilij Pavlovič Mišin – scienziato e ingegnere sovietico
 Vladimir Mišin – calciatore russo